KYX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yalumet (Papua Nuova Guinea)